Pseudohorus är ett släkte av spindeldjur. Pseudohorus ingår i familjen Olpiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Pseudohorus